Världsmästerskapet i bandy för herrar 1957 spelades i Helsingfors i Finland 28 februari-3 mars 1957 och var det första världsmästerskapet i bandy för herrar. Turneringen genomfördes som en del av 50-årsjubiléet för Finlands Bollförbund.

Sovjetunionen vann turneringen före Finland och Sverige. Norge deltog inte som en protest mot Sovjetunionens agerande vid Ungernrevolten i oktober–november 1956.

Torsdagen den 28 februari 1957 spelades tidernas första VM-match på Helsingfors Olympiastadion. Evenemanget öppnades av Finlands dåvarande president Urho Kekkonen. Finland mötte Sverige och i tredje minuten gav den finländske centern Tauno Timoska Finland ledningen. Strax därefter kvitterade svenske halvbacken Tore Wikner, till vardags i AIK, till 1-1 på ett långskott förbi den finländske målvakten Kalevi Muurinen. Finland vann matchen med 4-3.

I avslutningsmatchen vann Sovjetunionen med 6-1 över Finland inför 14 369 åskådare på Helsingfors Olympiastadion och blev världsmästare.

Resultat

Tabell
Seger ger två poäng, oavgjort ger en poäng och förlust ger noll poäng.

Matcher

Källor

Externa länkar
Bandysidan - Världsmästerskapet 1957
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1957

1957 i Finland
Internationella bandytävlingar i Finland
Bandysäsongen 1956/1957
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Sport och politik
1957
Helsingfors under 1900-talet